Lipson ist der Name folgender Orte

 Lipson (England), ein Ortsteil (Ward) der englischen Stadt Plymouth
 Lipson (South Australia), ein Ort in Australien 

Lipson ist der Familienname folgender Personen

 Ephraim Lipson (1888–1960), britischer Wirtschaftshistoriker
 Henry Lipson (1910–1991), britischer Physiker, Kristallograph
 Hod Lipson (* 1967), amerikanischer Robotik-Forscher
 Michal Lipson (* 1970), israelisch-US-amerikanische Physikerin